Kröll ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kröll, Harfenbauer in Münster, Tirol, Österreich
 Chris Kröll (* 1980), österreichischer Profisnowboarder
 Ernst Kröll (* 1948), österreichischer Skispringer
 Friedhelm Kröll (* 1945), deutscher Soziologe
 Georg Kröll (* 1934), deutscher Komponist
 Heinz Kröll (1919–1999), deutscher Romanist und Lusitanist
 Hermann Kröll (1939–2016), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Joachim Kröll (1911–nach 1983), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Museumsleiter
 Johannes Kröll (* 1991), österreichischer Skirennläufer
 Klaus Kröll (* 1980), österreichischer Skirennläufer
 Michael Kröll (1891–nach 1955), österreichischer Volkswirt
 Norbert Kröll (* 1981), österreichischer Autor
 Richard Kröll (1968–1996), österreichischer Skirennläufer
 Stefan Kröll (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Walter Kröll (* 1938), deutscher Physiker
 Walter Kröll (Künstler) (1911–1976), deutscher Künstler und Zeichner

Orte:
 Kröll (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kroell
 Kröhl
 Gröll